TAG Heuer (ТАГ Хо́йер) — швейцарская часовая компания, выпускающая люксовые наручные часы, хронографы, смарт часы. Компания является подразделением крупнейшего в мире холдинга по производству предметов роскоши LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton S.A. — Луи Виттон-Моэт-Хеннесси).

История

1860-1880 

В 1860 году в возрасте 20 лет Эдуард Хойер основывает часовую мастерскую в городе Сент-Имье (швейцарский кантон Берн). В 1887 году компания получает патент на знаменитое качающееся зубчатое колесо, которое до сих пор используется в механических хронографах самых известных швейцарских производителей.

1910-е годы 

В 1916 году Heuer изобретает первые хронографы, способные измерять время с точностью до 1/100 доли секунды - Micrograph.

1960-е годы 

В 1962 году хронограф фирмы был на руке американского космонавта Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный космический полёт.

С 1980-х по н.в.  

1985 год — Слияние с холдингом TAG, после чего компания получила название TAG Heuer.

1996 год — Акции компании выставлены на фондовый рынок.

1999 год — 50,1 % акций компании были проданы французскому холдингу LVMH за 739 миллионов долларов.

2002 год — Презентация Micrograph F1, наручного прибора для хронометража с точностью до 1/100 доли секунды, получившего на выставке часового искусства в Женеве Гран-при в категории «Дизайн».

2004 год — TAG Heuer представляет новые концепт-часы Monaco V4 с ременным приводом, которые произвели сенсацию на часовой выставке в Базеле.

2010 год — Отмечая свой 150-летний юбилей, проходящий под знаком неизменно высокого швейцарского качества и непревзойденного технического совершенства, компания TAG Heuer выпускает автоматический хронограф Calibre 1887, получившего премию «Маленькая стрелка» на Женевском Гран-при в области часового искусства.

2011 год — В память о модели Mikrograph, первом хронографе с точностью до 1/100 доли секунды, увидевшем свет в 1916 году, TAG Heuer выпускает первый наручный автоматический хронограф TAG Heuer Carrera Mikrograph, отображающий сотые доли секунды центральной стрелкой.

2014 год — Кампания TAG Heuer «Не сдаваться под натиском» () признана лучшей рекламной кампанией часов в номинации «Film et Cyber». Бренд TAG Heuer был оценен в 977 млн. швейцарских франков и в рейтинге самых дорогих брендов производителей швейцарских часов занял 6-е место.

2015 год — Премьера механизма Heuer 01, сконструированного в лучших часовых традициях на базе Calibre 1887. Весь цикл его производства осуществляется на мануфактуре в Женеве. Новый дизайн позволяет увидеть механику управления хронографом и ажурный диск календаря со стороны циферблата.

Поскольку популярность «умных» часов набирает обороты, швейцарский часовой производитель заключает партнерские соглашения с такими гигантами, как Google и Intel. В «умных» часах TAG Heuer, объединяющих Швейцарию и США, будут сочетаться классическая механика и ультрасовременные технологии – беспроигрышный альянс традиций и инноваций.

2016 год. «100 лет и сотые доли секунды». 2016 год будет отмечен для TAG Heuer знаковой годовщиной: Mikrograph, первый в мире хронограф, способный замерять сотые доли секунды, отпразднует свой столетний юбилей. Вначале он использовался для замеров гонок борзых, затем – для хронометража на трех Олимпийских играх 1920-х годов. Mikrograph положил начало стремлению TAG Heuer научиться измерять все меньшие и меньшие частицы времени. Бесконечное увлечение точностью.

Спонсорство в Автоспорте 
 McLaren (с 1985г. - по 2015г.)
 Red Bull  (с 2016г.)

Линейки наручных часов 

 Aquaracer
 Formula 1
 Monaco
 Link
 Monza
 Golf watches
 2000
 Carrera
 Grand Carrera

«Лица» бренда TAG Heuer 
 Леонардо Ди Каприо
 Том Брэди
 Райан Гослинг
 Шахрукх Кхан
 Джереми Лин
 Льюис Хэмилтон
 Дэвид Гетта
 Дженсон Баттон
 Мартин Гаррикс
 Криштиану Роналду
 Кара Делевинь
 
 Стив Маккуин
 Айртон Сенна
 Патрик Демпси

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт TAGHeuer.com

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1860 году
Производители часов Швейцарии
Швейцарские часы
LVMH